Anders Huss (1964-), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Daniel Huss (1979-), footballeur international luxembourgeois ;
 Jean Huss (1369-1415), réformateur tchèque ;
 Magnus Huss (1807-1890), médecin suédois ;
 Martin Huss (Husz, 1445-1482), imprimeur français ;
 Mathieu Huss (1455-1509), imprimeur français ;
 Stephen Huss (1975-), joueur de tennis australien ;
 Toby Huss (1966-), acteur américain.

Voir aussi 
 Huss Park Attractions
 Hus